Le Hyundai H-1 est le nom de deux modèles du constructeur Hyundai:
 Le Hyundai Satellite, en version utilitaire sous deux générations.
 Le Hyundai Libero, version pick-up du Hyundai Satellite de première génération vendu de 2000 à 2007.

Homonymie
H-1
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000